Черешово може да се отнася за:

 Черешово, село в Област Благоевград, България;
 Черешово, село в Област Русе, България;
 Черешово, село в Област Смолян, България;
 Черешево (до 1966 г. Черешово), бивше село в Област Пловдив, България;
 Черешово, на гръцки Пагонери, село в дем Неврокоп, Гърция;
 Черешово, бивше село в Чеча, Гърция.